Minneapolis Institute of Arts
Detroit Institute of Arts